Die NFL-Saison 1998 war die 79. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 6. September 1998 und endete am 28. Dezember 1998.

Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 7. Februar 1999 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 

Der NFL Draft 1998 fand vom 17. bis 18. April im Madison Square Garden in New York statt. Der Draft lief über sieben Runden, in denen 241 Spieler ausgewählt wurden. Da die Indianapolis Colts in der abgelaufenen Saison den schlechtesten Record aufwiesen, hatten sie das Recht, den ersten Spieler im Draft auswählen. Mit dem Erstrunden-Pick wählten sie den Quarterback Peyton Manning von der University of Tennessee.

Regular Season

Divisions 

 Divisionssieger 
 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Conferences 

 Für die Play-offs qualifiziert
Quelle: nfl.com

Legende:

Tie-Breaker 1998
 Miami beendete die Saison vor Buffalo in der AFC East aufgrund ihrer besseren Punkteverhältnisse in ihren Divisionspielen (+6 zu 0 von Buffalo).
 Oakland beendete die Saison vor Seattle in der AFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Carolina beendete die Saison vor St. Louis in der NFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 2. Januar 1999 und liefen bis zum 17. Januar 1999. Die Denver Broncos gewannen ihren zweiten Super Bowl.

 Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hatte Heimrecht.
 (*) nach Verlängerung

Super Bowl XXXIII 
Der Super Bowl XXXIII fand am 31. Januar 1999 im Pro Player Stadium in Miami, Florida statt. Im Finale trafen die Denver Broncos auf die Atlanta Falcons.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL-Geschichte von 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

1998
American-Football-Veranstaltung 1999
American-Football-Saison 1998